

Geografia 
 Monte Tàber – piccola collina nel Barri Gòtic di Barcellona
 Taber – città nella provincia dell'Alberta, Canada

Persone 
 Catherine Taber – attrice statunitense
 Norman Taber – mezzofondista statunitense